Cigoli ist der Familienname folgender Personen:
 Emilio Cigoli (1909–1980), italienischer Synchronsprecher und Schauspieler
 Ludovico Cigoli (1559–1613), italienischer Poet, Maler, Bildhauer und Architekt
 Valerio Cigoli (1529–1599), italienischer Bildhauer